Эйрик Бакке (; ) — норвежский футболист, выступавший на позиции центрального полузащитника.

Клубная карьера 

Бакке сыграл 99 матчей за «Согндал», за эту команду  ранее играл его отец. 

Эйрик был куплен английским клубом «Лидс Юнайтед» у «Согндал» в 1999 году за 1 750 000 фунтов стерлингов. После обнадеживающим началом чувствовать себя карьеру в Лидсе в 1999 и 2000 годах, травмы и плохой форме означало, что он никогда не стал оплотом команды Лидс, даже вылетев из премьер-лиги в 2004 году.

В сезоне 1999/2000 Бакке подвергался травмам, из-за чего не смог стать игроком основы «Юнайтед», даже после вылета клуба из Премьер-лиги в 2004 году.

Карьера Бакке была омрачена повторяющимися травмами колена. Тендинит надколенника держал его в лазарете в начале сезона 2004/05. По возвращении в январе 2005 года был поражен разорванной крестообразной связкой. В августе 2005 года, оправившись от травмы, Эйрик был отдан в аренду «Астон Вилле». Аренда закончилась вскоре после того «Лидс» предложил «Вилле» взять Бакке на постоянной основе, а не на правах аренды, и Дуг Эллис, председатель «Астона» в тот момент решил, что это не стоит на постоянно приобретать норвежца. Из-за финансовых проблем покинул клуб в 2006 году.

31 августа 2006 года Бакке, вернувшись в Норвегию, подписал двухлетний контракт с «Бранн». финансирование сделки обеспечила компания «Hardball». Бакке дебютировал за «Бранн» 11 сентября 2006 года против «Стабек». Bakke начал сезон 2007/08, играя за вторую команду «Бранна», в попытке восстановить полную пригодность от проблем с травмами. 11 августа 2007 года сумел забить победный гол в ворота «Русенборг». В первой части сезона 2008 года Бакке стал капитаном «Бранн». В 2010 году покинул клуб.

В 2011 году он подписал двухлетний контракт с «Согндал». В ноябре 2012 года завершил карьеру игрока.

Карьера за сборную 
Дебют за сборную Норвегии состоялся 20 января 1999 года в матче Израильского турнира против хозяев турнира (1-0). Эйрик был включен в состав сборной на Чемпионат Европы 2000, проходивший в Бельгии и Нидерландах и сыграл во всех трёх матчах сборной. Последним матчем за сборную был товарищеским 26 марта 2008 года против сборной Черногории. В итоге Бакке провёл за сборную 27 матчей.

Достижения

Командные 
 Чемпион Норвегии: 2007

Индивидуальные 
 Золотые Часы Норвежской футбольной ассоциации

Статистика 

¹ включая Кубок Англии и Кубок Норвегии.

² включая Лигу Чемпионов and Кубок УЕФА.

Примечания

Ссылки 
 Bakke heading for Leeds exit — SkySports.com
 No Way Bakke For Eirik — SkySports.com
 Guardian Football

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Согндал»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Бранн»
Футбольные тренеры Норвегии
Тренеры ФК «Согндал»